3-й сезон Мирового шоссейного кубка UCI — велошоссейного сезонного турнира 1991 года.

Обзор сезона 
Турнир проводился FICP под эгидой UCI. Спонсором турнира выступала французская компания Perrier в результате чего он имел неофициальное название "Coupe du monde Perrier".

Календарь турнира остался прежним по сравнению с прошлым сезоном и состоял из 13 однодневных гонок проходивших в Европе и Канаде, одна из которых (Гран-при де ла Либерасьон) проводилась в формате командной гонки с раздельным стартом. Небольшое изменение коснулось только финальной гонки сезона. Она прошла в итальянском Бергамо и одновременно проводилась в рамках ещё двух гонок – итальянской Трофео Баракки и французской Гран-при Наций.

Регламент турнира остался прежним. Индивидуальный рейтинг предусматривал начисление очков первым 12 гонщикам на каждой гонке (их количество не зависело от гонки). Чтобы быть классифицированным в итоговом рейтинге гонщик должен был принять участие в 6 из 10 гонок. Победитель сезона определялся по общей сумме набранных очков не зависимо от количества проведённых гонок. Командный рейтинг рассчитывался по двухступенчатой схеме. По итогам каждой гонки суммировались места трёх лучших гонщиков каждой команды. После чего происходило ранжирование команд по возрастанию суммы мест. Очки получали 10 лучших команд на каждой гонке. Победитель сезона определялся по общей сумме набранных очков не зависимо от количества проведённых гонок.
Начисляемые очки

Победителем индивидуального рейтинга стал итальянец Маурицио Фондриест. Второе место занял француз Лоран Жалабер, третье  – датчанин Рольф Сёренсен. 

Среди команд стран первенствовала . Второй стала , третьей  – .

Календарь

Итоговый рейтинг

Индивидуальный

Командный

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
  Результаты гонок Мирового шоссейного кубка UCI 1991 на архивной странице Cyclingbase
 Результаты гонок Мирового шоссейного кубка UCI 1991 на Memoire du cyclisme
 Итоговые результаты Мирового шоссейного кубка UCI 1991 на Memoire du cyclisme